El nombre José Antonio Jiménez puede referirse a:

 José Antonio Jiménez García, político español;
 José Antonio Jiménez Jiménez, boxeador español conocido como "Gitano Jiménez";
 José Antonio Jiménez Salas, ingeniero de caminos español.